Le terme Bottoms peut désigner :

Patronyme 

 Joseph Bottoms (1954-), acteur américain ;
 Sam Bottoms (1955-2008), acteur et producteur américain ;
 Timothy Bottoms (1951-), acteur américain.

Fiction 
 Bottoms, film américain.